Натуральне число 1062
 1062 рік до нашої ери
 1062 рік нашої ери